Torralba de Oropesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torralba de Oropesa (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Torralba de Oropesa (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar